Алла Леонидовна Бурлюк (27 ноября 1935, Полтавщина — 5 ноября 1998, Киев) — украинская актриса. Народная артистка УССР (1979).

Биография 
Родилась в селе Переволочка (снят с учёта административных единиц в связи с затоплением, жителей переселили в село Светлогорское Полтавской области).

В 1957 году окончила Харьковский институт театрального искусства (преподаватель Иван Александрович Марьяненко).

Работала:

 в 1957—1959 годах — в Киевском театре транспорта;
 в 1959—1960 годах — в Сталинском областном русском драматическом театре (ныне Донецк);
 в 1962—1979 годах — в Донецком украинском музыкально-драматическом театре.
 с 1979 года — в Киевском молодёжном театре.

Также вела концертную деятельность.

Актриса яркого драматического темперамента. В создании образа сочетала психологическую убедительность и эксцентричность, гротеск.

Роли 
 Прися («Шельменко-денщик» Григория Квитки-Основьяненко).
 Гелена («Варшавская мелодия» Леонида Зорина).
 Секлета («За двумя зайцами» Михаила Старицкого).
 Марина («Марина» Николая Зарудного).
 Сарра («Иванов» Антона Чехова).
 Ольга («Три сестры» Антона Чехова).
 Мезальянсова («Баня» Владимира Маяковского).
 Комиссар («Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского).
 Старая («И сказал Бы» А. Шипенко).
 Барба («Вей, ветерок!» Яна Райниса).
 Луиза («Коварство и любовь» Фридриха Шиллера).

Литература 
 Украинский советский энциклопедический словарь : [в 3 т] / гл. ред. Бабичев Ф. Сек. — 2-е изд. — К. : Глав. ред. УСЭ АН УССР, 1986. — Т. 1 : А — Калибр. — 752 с. — С. 233.
 Бурлюк Алла Леонидовна // Художники Украины : Энциклопедический справочник / сост. : Н. Г. Лабинский, В. Сек. Мурза; за ред. А. В. Кудрицкого. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 96. — ISBN 5-88500-042-5.
 Бурлюк Алла Леонидовна // Искусство Украины : Биографический справочник / сост.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабинский; за ред. А. В. Кудрицкого. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — С. 92. — ISBN 5-88500-071-9.
 Вдовенко А. В. Бурлюк Алла Леонидовна // Энциклопедия современной Украины : в 30 т / ред. кол. : И. М. Дзюба [и др.] ; НАН Украины, НОШ, Коорд. бюро Энцикл. Совр. Украины НАН Украины. — К. : Полиграфкнига, 2004. — Т. 3 : Біо — Бя. — С. 623. — 10 000 прим. — ISBN 966-02-2682-9.